Endennasaurus est un genre éteint de reptiles marins thalattosauriens, de la super-famille des Askeptosauroidea. Il a  vécu au Trias supérieur (Norien), il y a environ entre  (millions d'années). Ses fossiles ont été retrouvés en Lombardie dans le nord de l'Italie. C'est un thalattosaurien singulier, le seul dépourvu de dents et avec de fortes pattes indiquant qu'il pouvait vraisemblablement se déplacer hors de l'eau.

Une seule espèce est rattachée au genre : Endennasaurus acutirostris. Elle est parfois rattachée à une famille des Endennasauridae.

Description 

Endennasaurus devait mesurer un peu plus de  de long.

Sont corps était relativement compact, avec une queue exceptionnellement longue et un long cou supportant une tête triangulaire à museau pointu. Le crâne, étroit et allongé, portait les caractères les plus remarquables de cet animal : son rostre allongé et pointu était dépourvu de dents, contrairement aux autres thalattosauriens, de plus, ses orbites étaient très grandes. Le cou assez long contraste avec le tronc, qui était inhabituellement court pour un thalattosaurien, avec des côtes ventrales épaisses et très massives. La queue allongée était comprimée latéralement. Ses pattes n'étaient pas aussi courtes que chez les autres thalattosauriens. L'humérus était robuste et sa partie terminale était dilatée et aplatie, tandis que le fémur était plus mince et un peu plus long que l'humérus. Le carpe et le tarse montrent une légère réduction de l'ossification des différents éléments.

Paléobiologie 
La morphologie inhabituelle du corps dEndennasaurus, avec son corps trapu, mais un cou et une queue très allongés, indique une adaptation à la vie aquatique différente de celles des autres thalattosauriens. La queue était dans tous les cas le moyen principal de propulsion, mais ses pattes robustes ont pu être également utiles pour son déplacement dans l'eau. Ses membres solides montrent également qu'il devait pouvoir se déplacer aussi facilement sur la terre, une autre différence avec les autres thalattosauriens. Cependant son corps massif et lourd témoigne clairement d'une vie essentiellement aquatique. Le crâne allongé et sans dents est une énigme : on ne sait pas quelles étaient les proies d’Endennasaurus. Il se nourrissait peut-être de petits crustacés et de petits poissons ou de proies qui pouvaient être avalées entières.

Classification 
L'analyse phylogénétique, réalisée en 2013 lors de la description de nouveau genre Concavispina par Zhao Li-Jun et ses collègues, a fourni le cladogramme suivant qui montre la position dEndennasaurus au sein des Askeptosauroidea :

Notes et références

Références

Voir aussi

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Thalattosauria
 Askeptosauroidea

Genre de thalattosauriens (nom scientifique)
Diapside du Trias
Tétrapode du Trias supérieur
Paléontologie en Italie
Taxon fossile décrit en 1984